Christiansen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mads Peter Christiansen
 Mogens Skytte Christiansen